Fotboll vid Indiska oceanspelen 1985 avgjordes på Mauritius. Turneringen vanns av värdnationen  före .

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Bronsmatch

Matchen ställdes in då  aldrig dök upp på arenan för match.  tilldelades bronset.

Final

Källor
 Rsssf.com

Indiska oceanspelen
1985
Indiska oceanspelen 1985